Das Wort Late bezeichnet

 eine Insel im Pazifik, siehe Late (Tonga)
 eine Sprache in Ghana, siehe Larteh (Sprache)
 germanischer Stand, siehe Lasse (Stand)